Leszek Pawłowski (1895–1967) – polski sportowiec: skoczek narciarski, lekkoatleta, piłkarz
 Leszek Pawłowski (1902–1980) – polski zoolog, działacz PTTK
 Leszek Pawłowski – polski psycholog

Przypisy